« Таинственный остров » — экранизации одноимённого романа Жюля Верна:
 1902 Таинственный остров (фильм, 1902) 
 1921 Таинственный остров (фильм, 1921) 
 1929 Таинственный остров (фильм, 1929) 
 1941 Таинственный остров (фильм, 1941)
 1951 Таинственный остров (фильм, 1951)
 1961 Таинственный остров (фильм, 1961)
 1963 Таинственный остров (фильм, 1963)
 1973 Таинственный остров (фильм, 1973)
 1975 Таинственный остров (фильм, 1975)
 2001 Таинственный остров (фильм, 2001)
 2005 Таинственный остров (фильм, 2005)
 2008 Таинственный остров (фильм, 2008)